Sagra puede referirse a:

 la localidad de la Sagra, en la provincia de Alicante, España;
 la comarca castellana de La Sagra, en España;
 la sagra, fiesta popular italiana;
 otro nombre común para la orgaza ('Atriplex halimus), planta europea;
 el género de escarabajos Sagra, de la familia de los crisomélidos; o
 la abreviatura del botánico Ramón de la Sagra.